The Silver Lining is een muziekalbum van Soul Asylum en de opvolger van Candy From A Stranger uit 1998. Het is het laatste studioalbum met bassist Karl Mueller, die in 2005 overleed aan kanker. Het grootste gedeelte van de baspartijen werd nog wel door hem ingespeeld maar ook nieuwe bassist Tommy Stinson had al een zeker aandeel in dit album.

Afspeellijst 
 Stand up and be strong - 4:22
 Lately - 3:27
 Crazy mixed up world - 3:55
 All is well - 3:13
 Bus named desire - 3:04
 Whatcha need - 3:50
 Standing water - 4:38
 Success is not so sweet - 4:56
 The great exaggerator - 4:06
 Oxygen - 4:01
 Good for you - 3:52
 Slowly rising" - 3:55Fearless leader - 3:32 (verborgen track)

Muziekalbum uit 2006
Muziekalbum van Soul Asylum